Mittlere Bergstraße steht für:

 Mittlere Bergstraße (Radebeul), Straße in Radebeul, Sachsen
 Mittlere Bergstraße, Teil des Naturraums Bergstraße, siehe Bergstraße #Naturräumliche Gliederung